Юрий Сушко́в:
 Сушков, Юрий Акимович (род. 1938) — мастер спорта СССР, международный мастер и международный арбитр по шахматной композиции.
 Сушков, Юрий Александрович (род. 1962) — начальник Липецкого авиацентра с 2016, кандидат технических наук, военный лётчик-снайпер, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, генерал-лейтенант.